Großsteingrab Græse steht für:

 Großsteingrab Græse 1
 Großsteingrab Græse 2
 Großsteingrab Græse 3
 Großsteingrab Græse 4
 Großsteingrab Græse 5